

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Żuława – część wsi Żeszczynka w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Sosnówka
 Żuława – osada w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Pruszcz Gdański

Zobacz też 
 Żuławy
 Żuławy Wiślane
 Żuławy Gdańskie
 Żuławki
 Żuławka Sztumska
 Żuławka
 Wielka Żuława